Грејт Бенд има више значења:
 Грејт Бенд (Њујорк)
 Грејт Бенд (Канзас)
 Грејт Бенд (Пенсилванија)
 Грејт Бенд (Северна Дакота)